Di seguito una lista di asteroidi dal numero 280001 al 281000 con data di scoperta e scopritore.

280001-280100 

|-
|280001 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280002 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280003 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280004 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280005 - ||  ||  || NEAT
|-
|280006 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280007 - ||  ||  || NEAT
|-
|280008 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280009 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280010 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280011 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280012 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280013 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280014 - ||  ||  || NEAT
|-
|280015 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280016 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280017 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280018 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280019 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280020 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280021 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280022 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280023 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280024 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280025 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280026 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280027 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280028 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280029 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280030 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280031 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280032 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280033 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280034 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280035 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280036 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280037 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280038 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280039 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280040 - ||  ||  || NEAT
|-
|280041 - ||  ||  || NEAT
|-
|280042 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280043 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280044 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280045 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280046 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280047 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280048 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280049 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280050 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280051 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280052 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280053 - ||  ||  || NEAT
|-
|280054 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280055 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280056 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280057 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280058 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280059 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280060 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280061 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280062 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280063 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280064 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280065 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280066 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280067 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280068 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280069 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280070 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280071 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280072 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280073 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280074 - ||  ||  || NEAT
|-
|280075 - ||  ||  || NEAT
|-
|280076 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280077 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280078 - ||  ||  || NEAT
|-
|280079 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280080 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280081 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280082 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280083 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280084 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280085 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280086 - ||  ||  || NEAT
|-
|280087 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280088 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280089 - ||  ||  || NEAT
|-
|280090 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280091 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280092 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280093 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280094 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280095 - ||  ||  || NEAT
|-
|280096 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280097 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280098 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280099 - ||  ||  || NEAT
|-
|280100 - ||  ||  || NEAT
|}

280101-280200 

|-
|280101 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280102 - ||  ||  || NEAT
|-
|280103 - ||  ||  || NEAT
|-
|280104 - ||  ||  || NEAT
|-
|280105 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280106 - ||  ||  || NEAT
|-
|280107 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280108 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280109 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280110 - ||  ||  || NEAT
|-
|280111 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280112 - ||  ||  || NEAT
|-
|280113 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280114 - ||  ||  || NEAT
|-
|280115 - ||  ||  || NEAT
|-
|280116 - ||  ||  || NEAT
|-
|280117 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280118 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|280119 - ||  ||  || NEAT
|-
|280120 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|280121 - ||  ||  || Comba, P. G.
|-
|280122 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280123 - ||  ||  || NEAT
|-
|280124 - ||  ||  || NEAT
|-
|280125 - ||  ||  || NEAT
|-
|280126 - ||  ||  || NEAT
|-
|280127 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280128 - ||  ||  || NEAT
|-
|280129 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280130 - ||  ||  || NEAT
|-
|280131 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280132 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280133 - ||  ||  || NEAT
|-
|280134 - ||  ||  || NEAT
|-
|280135 - ||  ||  || NEAT
|-
|280136 - ||  ||  || NEAT
|-
|280137 - ||  ||  || NEAT
|-
|280138 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280139 - ||  ||  || NEAT
|-
|280140 - ||  ||  || NEAT
|-
|280141 - ||  ||  || NEAT
|-
|280142 - ||  ||  || NEAT
|-
|280143 - ||  ||  || NEAT
|-
|280144 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280145 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280146 - ||  ||  || NEAT
|-
|280147 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280148 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280149 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280150 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280151 - ||  ||  || NEAT
|-
|280152 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280153 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|280154 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|280155 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|280156 - ||  ||  || NEAT
|-
|280157 - ||  ||  || NEAT
|-
|280158 - ||  ||  || NEAT
|-
|280159 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280160 - ||  ||  || NEAT
|-
|280161 - ||  ||  || NEAT
|-
|280162 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|280163 - ||  ||  || NEAT
|-
|280164 - ||  ||  || NEAT
|-
|280165 - ||  ||  || NEAT
|-
|280166 - ||  ||  || NEAT
|-
|280167 - ||  ||  || NEAT
|-
|280168 - ||  ||  || NEAT
|-
|280169 - ||  ||  || NEAT
|-
|280170 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280171 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280172 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280173 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280174 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280175 - ||  ||  || Klet
|-
|280176 - ||  ||  || NEAT
|-
|280177 - ||  ||  || NEAT
|-
|280178 - ||  ||  || NEAT
|-
|280179 - ||  ||  || NEAT
|-
|280180 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280181 - ||  ||  || NEAT
|-
|280182 - ||  ||  || NEAT
|-
|280183 - ||  ||  || NEAT
|-
|280184 - ||  ||  || NEAT
|-
|280185 - ||  ||  || NEAT
|-
|280186 - ||  ||  || NEAT
|-
|280187 - ||  ||  || Matson, R.
|-
|280188 - ||  ||  || NEAT
|-
|280189 - ||  ||  || NEAT
|-
|280190 - ||  ||  || NEAT
|-
|280191 - ||  ||  || NEAT
|-
|280192 - ||  ||  || NEAT
|-
|280193 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280194 - ||  ||  || NEAT
|-
|280195 - ||  ||  || NEAT
|-
|280196 - ||  ||  || NEAT
|-
|280197 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280198 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280199 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280200 - ||  ||  || LINEAR
|}

280201-280300 

|-
|280201 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280202 - ||  ||  || NEAT
|-
|280203 - ||  ||  || NEAT
|-
|280204 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280205 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280206 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280207 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280208 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280209 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280210 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280211 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280212 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280213 - ||  ||  || NEAT
|-
|280214 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280215 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280216 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280217 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280218 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280219 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280220 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280221 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280222 - ||  ||  || NEAT
|-
|280223 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280224 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280225 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280226 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280227 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280228 - ||  ||  || NEAT
|-
|280229 - ||  ||  || NEAT
|-
|280230 - ||  ||  || NEAT
|-
|280231 - ||  ||  || NEAT
|-
|280232 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280233 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280234 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280235 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280236 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280237 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280238 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280239 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280240 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280241 - ||  ||  || NEAT
|-
|280242 - ||  ||  || NEAT
|-
|280243 - ||  ||  || NEAT
|-
|280244 - ||  ||  || CINEOS
|-
|280245 - ||  ||  || NEAT
|-
|280246 - ||  ||  || NEAT
|-
|280247 - ||  ||  || NEAT
|-
|280248 - ||  ||  || NEAT
|-
|280249 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280250 - ||  ||  || NEAT
|-
|280251 - ||  ||  || NEAT
|-
|280252 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280253 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280254 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280255 - ||  ||  || NEAT
|-
|280256 - ||  ||  || NEAT
|-
|280257 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280258 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280259 - ||  ||  || Hoenig, S. F.
|-
|280260 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280261 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280262 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280263 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|280264 - ||  ||  || NEAT
|-
|280265 - ||  ||  || NEAT
|-
|280266 - ||  ||  || Clingan, R.
|-
|280267 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280268 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280269 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280270 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280271 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280272 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280273 - ||  ||  || NEAT
|-
|280274 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280275 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280276 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280277 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280278 - ||  ||  || NEAT
|-
|280279 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280280 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280281 - ||  ||  || Sarounova, L.
|-
|280282 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280283 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280284 - ||  ||  || NEAT
|-
|280285 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280286 - ||  ||  || NEAT
|-
|280287 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280288 - ||  ||  || NEAT
|-
|280289 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280290 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280291 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280292 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280293 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280294 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280295 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|280296 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280297 - ||  ||  || NEAT
|-
|280298 - ||  ||  || NEAT
|-
|280299 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280300 - ||  ||  || NEAT
|}

280301-280400 

|-
|280301 - ||  ||  || CINEOS
|-
|280302 - ||  ||  || NEAT
|-
|280303 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|280304 - ||  ||  || NEAT
|-
|280305 - ||  ||  || NEAT
|-
|280306 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280307 - ||  ||  || NEAT
|-
|280308 - ||  ||  || NEAT
|-
|280309 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280310 - ||  ||  || NEAT
|-
|280311 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280312 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280313 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|280314 - ||  ||  || NEAT
|-
|280315 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280316 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|280317 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280318 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280319 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280320 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280321 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280322 - ||  ||  || NEAT
|-
|280323 - ||  ||  || NEAT
|-
|280324 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|280325 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280326 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280327 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280328 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280329 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280330 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280331 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280332 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280333 - ||  ||  || NEAT
|-
|280334 - ||  ||  || NEAT
|-
|280335 - ||  ||  || NEAT
|-
|280336 - ||  ||  || Yeung, W. K. Y.
|-
|280337 - ||  ||  || CINEOS
|-
|280338 - ||  ||  || NEAT
|-
|280339 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280340 - ||  ||  || CINEOS
|-
|280341 - ||  ||  || NEAT
|-
|280342 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280343 - ||  ||  || NEAT
|-
|280344 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280345 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280346 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|280347 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280348 - ||  ||  || NEAT
|-
|280349 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280350 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280351 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280352 - ||  ||  || NEAT
|-
|280353 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280354 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280355 - ||  ||  || NEAT
|-
|280356 - ||  ||  || NEAT
|-
|280357 - ||  ||  || NEAT
|-
|280358 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280359 - ||  ||  || NEAT
|-
|280360 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280361 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280362 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280363 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280364 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280365 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280366 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280367 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280368 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280369 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280370 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280371 - ||  ||  || Klet
|-
|280372 - ||  ||  || NEAT
|-
|280373 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280374 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|280375 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|280376 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280377 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280378 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280379 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280380 - ||  ||  || Tucker, R. A.
|-
|280381 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280382 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280383 - ||  ||  || NEAT
|-
|280384 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280385 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280386 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280387 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280388 - ||  ||  || NEAT
|-
|280389 - ||  ||  || NEAT
|-
|280390 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280391 - ||  ||  || NEAT
|-
|280392 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280393 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280394 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280395 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280396 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280397 - ||  ||  || NEAT
|-
|280398 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280399 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280400 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|}

280401-280500 

|-
|280401 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280402 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280403 - ||  ||  || Sloan Digital Sky Survey
|-
|280404 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280405 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280406 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280407 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280408 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280409 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280410 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280411 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280412 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280413 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280414 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280415 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280416 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280417 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280418 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280419 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280420 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280421 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280422 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280423 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280424 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280425 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280426 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280427 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280428 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280429 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280430 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280431 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280432 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280433 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280434 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280435 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280436 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280437 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280438 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280439 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280440 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280441 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280442 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280443 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280444 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280445 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280446 - ||  ||  || Bareggio
|-
|280447 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280448 - ||  ||  || NEAT
|-
|280449 - ||  ||  || NEAT
|-
|280450 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280451 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280452 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280453 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280454 - ||  ||  || NEAT
|-
|280455 - ||  ||  || NEAT
|-
|280456 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280457 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280458 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280459 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280460 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280461 - ||  ||  || CSS
|-
|280462 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280463 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280464 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280465 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280466 - ||  ||  || Tenagra II
|-
|280467 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280468 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280469 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280470 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280471 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280472 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280473 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280474 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280475 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280476 - ||  ||  || NEAT
|-
|280477 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280478 - ||  ||  || CSS
|-
|280479 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280480 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280481 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|280482 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280483 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280484 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280485 - ||  ||  || NEAT
|-
|280486 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280487 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280488 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280489 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280490 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280491 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|280492 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|280493 - ||  ||  || NEAT
|-
|280494 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280495 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280496 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280497 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280498 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280499 - ||  ||  || NEAT
|-
|280500 - ||  ||  || LINEAR
|}

280501-280600 

|-
|280501 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|280502 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|280503 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|280504 - ||  ||  || NEAT
|-
|280505 - ||  ||  || NEAT
|-
|280506 - ||  ||  || NEAT
|-
|280507 - ||  ||  || NEAT
|-
|280508 - ||  ||  || NEAT
|-
|280509 - ||  ||  || NEAT
|-
|280510 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280511 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280512 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|280513 - ||  ||  || NEAT
|-
|280514 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280515 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280516 - ||  ||  || NEAT
|-
|280517 - ||  ||  || NEAT
|-
|280518 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280519 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280520 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280521 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280522 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280523 - ||  ||  || NEAT
|-
|280524 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280525 - ||  ||  || NEAT
|-
|280526 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280527 - ||  ||  || CSS
|-
|280528 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|280529 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280530 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|280531 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280532 - ||  ||  || Bickel, W.
|-
|280533 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|280534 - ||  ||  || NEAT
|-
|280535 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280536 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280537 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280538 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280539 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280540 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280541 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280542 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280543 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280544 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280545 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280546 - ||  ||  || NEAT
|-
|280547 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280548 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280549 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280550 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280551 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280552 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280553 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280554 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280555 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280556 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280557 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280558 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280559 - ||  ||  || NEAT
|-
|280560 - ||  ||  || NEAT
|-
|280561 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280562 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280563 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280564 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280565 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280566 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280567 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280568 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280569 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280570 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280571 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280572 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280573 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280574 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280575 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280576 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280577 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280578 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280579 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280580 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280581 - ||  ||  || NEAT
|-
|280582 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280583 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280584 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280585 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280586 - ||  ||  || NEAT
|-
|280587 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280588 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280589 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280590 - ||  ||  || Goodricke-Pigott
|-
|280591 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280592 - ||  ||  || NEAT
|-
|280593 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280594 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280595 - ||  ||  || CSS
|-
|280596 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280597 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280598 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280599 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280600 - ||  ||  || LINEAR
|}

280601-280700 

|-
|280601 - ||  ||  || CSS
|-
|280602 - ||  ||  || CSS
|-
|280603 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280604 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280605 - ||  ||  || CINEOS
|-
|280606 - ||  ||  || CINEOS
|-
|280607 - ||  ||  || NEAT
|-
|280608 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280609 - ||  ||  || Nakagawa
|-
|280610 - ||  ||  || NEAT
|-
|280611 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280612 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280613 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280614 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280615 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280616 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280617 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|280618 - ||  ||  || NEAT
|-
|280619 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280620 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280621 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280622 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280623 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280624 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280625 - ||  ||  || CSS
|-
|280626 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280627 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280628 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280629 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280630 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280631 - ||  ||  || CINEOS
|-
|280632 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280633 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280634 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280635 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|280636 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280637 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280638 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280639 - ||  ||  || Birtwhistle, P.
|-
|280640 Ruetsch ||  ||  || Ory, M.
|-
|280641 Edosara ||  ||  || Tesi, L., Fagioli, G.
|-
|280642 Doubs ||  ||  || Ory, M.
|-
|280643 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280644 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280645 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280646 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280647 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280648 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280649 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280650 - ||  ||  || CSS
|-
|280651 - ||  ||  || Veillet, C.
|-
|280652 Aimaku ||  ||  || Tesi, L., Fagioli, G.
|-
|280653 - ||  ||  || CSS
|-
|280654 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280655 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280656 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280657 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280658 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280659 - ||  ||  || CSS
|-
|280660 - ||  ||  || CSS
|-
|280661 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280662 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280663 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280664 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280665 - ||  ||  || CSS
|-
|280666 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280667 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280668 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280669 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280670 - ||  ||  || CSS
|-
|280671 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280672 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280673 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280674 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280675 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280676 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280677 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|280678 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280679 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280680 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280681 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280682 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280683 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280684 - ||  ||  || CSS
|-
|280685 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280686 - ||  ||  || Moletai
|-
|280687 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280688 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280689 - ||  ||  || CSS
|-
|280690 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|280691 - ||  ||  || CSS
|-
|280692 - ||  ||  || CSS
|-
|280693 - ||  ||  || CSS
|-
|280694 - ||  ||  || CSS
|-
|280695 - ||  ||  || CSS
|-
|280696 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280697 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280698 - ||  ||  || CSS
|-
|280699 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280700 - ||  ||  || Spacewatch
|}

280701-280800 

|-
|280701 - ||  ||  || CSS
|-
|280702 - ||  ||  || CSS
|-
|280703 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280704 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280705 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280706 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280707 - ||  ||  || Junk Bond
|-
|280708 - ||  ||  || NEAT
|-
|280709 - ||  ||  || CSS
|-
|280710 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280711 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280712 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280713 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280714 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280715 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280716 - ||  ||  || CSS
|-
|280717 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280718 - ||  ||  || CSS
|-
|280719 - ||  ||  || CSS
|-
|280720 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280721 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280722 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|280723 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280724 - ||  ||  || Siding Spring Survey
|-
|280725 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280726 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280727 - ||  ||  || Buie, M. W.
|-
|280728 - ||  ||  || CSS
|-
|280729 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280730 - ||  ||  || Durig, D. T.
|-
|280731 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280732 - ||  ||  || CSS
|-
|280733 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280734 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280735 - ||  ||  || NEAT
|-
|280736 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280737 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280738 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280739 - ||  ||  || NEAT
|-
|280740 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280741 - ||  ||  || Broughton, J.
|-
|280742 - ||  ||  || Tholen, D. J.
|-
|280743 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280744 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280745 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280746 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280747 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280748 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280749 - ||  ||  || NEAT
|-
|280750 - ||  ||  || NEAT
|-
|280751 - ||  ||  || CINEOS
|-
|280752 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280753 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280754 - ||  ||  || NEAT
|-
|280755 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280756 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280757 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280758 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280759 - ||  ||  || NEAT
|-
|280760 - ||  ||  || NEAT
|-
|280761 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280762 - ||  ||  || NEAT
|-
|280763 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280764 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280765 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280766 - ||  ||  || NEAT
|-
|280767 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280768 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280769 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280770 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280771 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280772 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280773 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280774 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280775 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280776 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280777 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280778 - ||  ||  || NEAT
|-
|280779 - ||  ||  || NEAT
|-
|280780 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280781 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280782 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280783 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280784 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280785 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280786 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280787 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280788 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280789 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280790 - ||  ||  || NEAT
|-
|280791 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280792 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280793 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280794 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280795 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280796 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280797 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280798 - ||  ||  || CSS
|-
|280799 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280800 - ||  ||  || CSS
|}

280801-280900 

|-
|280801 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280802 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280803 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280804 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280805 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280806 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280807 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280808 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280809 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280810 - ||  ||  || CSS
|-
|280811 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280812 - ||  ||  || CSS
|-
|280813 - ||  ||  || Rinner, C.
|-
|280814 - ||  ||  || NEAT
|-
|280815 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280816 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280817 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280818 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280819 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280820 - ||  ||  || CSS
|-
|280821 - ||  ||  || CSS
|-
|280822 - ||  ||  || CSS
|-
|280823 - ||  ||  || CSS
|-
|280824 - ||  ||  || CSS
|-
|280825 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280826 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280827 - ||  ||  || NEAT
|-
|280828 - ||  ||  || CSS
|-
|280829 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280830 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280831 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280832 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280833 - ||  ||  || CSS
|-
|280834 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280835 - ||  ||  || NEAT
|-
|280836 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280837 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280838 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280839 - ||  ||  || CSS
|-
|280840 - ||  ||  || NEAT
|-
|280841 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280842 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280843 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280844 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280845 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280846 - ||  ||  || CSS
|-
|280847 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280848 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280849 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280850 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280851 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280852 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280853 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280854 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280855 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280856 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280857 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280858 - ||  ||  || CSS
|-
|280859 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280860 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280861 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280862 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280863 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280864 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280865 - ||  ||  || NEAT
|-
|280866 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280867 - ||  ||  || NEAT
|-
|280868 - ||  ||  || CSS
|-
|280869 - ||  ||  || CSS
|-
|280870 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280871 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280872 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280873 - ||  ||  || CSS
|-
|280874 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280875 - ||  ||  || CSS
|-
|280876 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280877 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280878 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280879 - ||  ||  || Rinner, C.
|-
|280880 - ||  ||  || CSS
|-
|280881 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280882 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280883 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280884 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280885 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280886 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280887 - ||  ||  || CSS
|-
|280888 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280889 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280890 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280891 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280892 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280893 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280894 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280895 - ||  ||  || CSS
|-
|280896 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280897 - ||  ||  || CSS
|-
|280898 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280899 - ||  ||  || NEAT
|-
|280900 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|}

280901-281000 

|-
|280901 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280902 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280903 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280904 - ||  ||  || CSS
|-
|280905 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280906 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280907 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280908 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280909 - ||  ||  || CSS
|-
|280910 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280911 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280912 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280913 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280914 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280915 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280916 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280917 - ||  ||  || NEAT
|-
|280918 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280919 - ||  ||  || CSS
|-
|280920 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280921 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280922 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280923 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280924 - ||  ||  || CSS
|-
|280925 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280926 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280927 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280928 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280929 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280930 - ||  ||  || CSS
|-
|280931 - ||  ||  || CSS
|-
|280932 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280933 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280934 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280935 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280936 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280937 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280938 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280939 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280940 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280941 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280942 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280943 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280944 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280945 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280946 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280947 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280948 - ||  ||  || CSS
|-
|280949 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280950 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280951 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280952 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280953 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280954 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280955 - ||  ||  || CSS
|-
|280956 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280957 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280958 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280959 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280960 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280961 - ||  ||  || CSS
|-
|280962 - ||  ||  || CSS
|-
|280963 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280964 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280965 - ||  ||  || LINEAR
|-
|280966 - ||  ||  || CSS
|-
|280967 - ||  ||  || Lowe, A.
|-
|280968 - ||  ||  || Mayhill
|-
|280969 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280970 - ||  ||  || CSS
|-
|280971 - ||  ||  || CSS
|-
|280972 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280973 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280974 - ||  ||  || CSS
|-
|280975 - ||  ||  || CSS
|-
|280976 - ||  ||  || CSS
|-
|280977 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280978 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280979 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280980 - ||  ||  || NEAT
|-
|280981 - ||  ||  || CSS
|-
|280982 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280983 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280984 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280985 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280986 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280987 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280988 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280989 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280990 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280991 - ||  ||  || Mt. Lemmon Survey
|-
|280992 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280993 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280994 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280995 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280996 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280997 - ||  ||  || LONEOS
|-
|280998 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|280999 - ||  ||  || Spacewatch
|-
|281000 - ||  ||  || Spacewatch
|}

Collegamenti esterni 
 

0280001